Ко́ннер () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Барт Коннер (, *1958) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Скотт Коннер () — американський музикант, колишній учасник гуртів Xasthur і Twilight.

Англійські прізвища